Der Tag der Raketentruppen und der Artillerie ist ein Feiertag für die Artillerietruppen der sowjetischen und russischen Streitkräfte, der jährlich am 19. November, dem Tag des Beginns der Gegenoffensive bei Stalingrad, gefeiert wird.

Geschichte 
Er wurde am 21. Oktober 1944 als „Tag der Artillerie“ eingeführt. Bei der Operation Uranus kam erstmals das Konzept der Artillerieoffensive im vollen Umfang zum Einsatz. Und es wird betont das lediglich bei der Artillerie eine Überlegenheit über den Feind bestand.

Am 17. November 1964 wurde er in „Tag der Raketentruppen und der Artillerie“ umbenannt.

Weblinks 
 Scan des Erlasses vom Oktober 1944

Literatur 
 Klaus Dorst, Birgit Hoffmann (Hrsg.): Kleines Lexikon Sowjetstreitkräfte. Berlin 1987, S. 283.

Einzelnachweise 

Gedenk-, Feier- oder Aktionstag in Russland
Sowjetische Militärgeschichte
Artillerie